Игла:
 Игла — заострённый стержень:
 Игла звукоснимателя — часть звукоснимателя электропроигрывателя.

Фильмы:
  — фильм испанского режиссёра Элоя де ла Иглесиаса.
 «Игла» — советский кинофильм 1988 года с участием Виктора Цоя и Петра Мамонова.
 «Игла Remix» — доработанная и перемонтированная версия фильма 1988 года с Виктором Цоем, вышедшая на экраны в 2010 году.

Прочее:
 «Игла» — переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК).
 «Игла» — система сближения космических кораблей.
 «Игла» — боевой нож на вооружении ряда спецподразделений российского флота.

См. также 
 Иглы